Oestmann ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Oestmann (* 1959), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Heinz Oestmann (1950–2018), Elbfischer und Umweltschützer aus Hamburg; 1985/1986 Abgeordneter der Grün-Alternativen Liste (GAL) in der Hamburgischen Bürgerschaft
 Karl-Dieter Oestmann (* 1934), niedersächsischer Politiker (CDU) 
 Peter Oestmann (* 1967), deutscher Rechtshistoriker und Hochschullehrer